José Antonio Rodríguez puede referirse a:

 José Antonio Rodríguez Aldea (1779-1841), político chileno.
 José Antonio Rodríguez Martínez (1931), político español, primer presidente de la comunidad autónoma de Cantabria.
Jorge Antonio Rodríguez (1942-1976), guerrillero y político venezolano.
José Antonio Rodríguez Vega (1957-2002), asesino en serie español.
 José Antonio Rodríguez Tello (1966), periodista y productor de radio y televisión mexicano;
 José Antonio Rodríguez Romero (1992-), futbolista mexicano, ganador del Oro con la Selección Olímpica en Londres 2012.
 José Antonio Rodríguez (1935-2016), actor y director de teatro, cine y televisión cubano.